

Patronyme 

Éric Anceau, (1966-), agrégé et docteur en histoire.

Entreprise 
 Ravet-Anceau, une société d'édition du nord de la France

Patronyme belge
Patronyme français